Clerk peut faire référence à :

Patronymes 

 Jane E. Clerk (1904-1999), institutrice et administratrice de l'enseignement public de Côte-de-l'Or (actuel Ghana).
 Matilda J. Clerk (1916-1984) pionnière dans le domaine médical et éducatrice scientifique sur la Gold Coast.
 Pauline M. Clerk (1935-2013), fonctionnaire, diplomate et conseillère présidentielle ghanéenne.
 , famille historique d'Accra au Ghana.
  (1862 –1961), missionnaire de la Gold Coast.
 Alexander Worthy Clerk (1820-1906), missionnaire morave jamaïcain en Gold Coast.
  (1895 –1982), rédacteur en chef, pédagogue, administrateur, journaliste et ministre presbytérien.
  (1909 - 1965), architecte ghanéen.

Divers 
 Clerk désigne généralement un chanteur, membre des chœurs professionnels attachés aux cathédrales anglo-saxonnes.